Тейлор Свифт — американская певица и автор песен, записавшая более 100 композиций. Это один из редких поп-феноменов: суперзвезда, сумевшая полностью перейти из жанра кантри в мейнстрим и стать поп-исполнителем, оставаясь при этом автором большинства своих песен.
В качестве автора песен Свифт была включена в Зал славы поэтов-песенников и стала самой молодой персоной, включённой в список 100 Greatest Songwriters of All Time по версии журнала Rolling Stone в 2015 году. Также она отмечена ассоциацией Nashville Songwriters Association.

Начало карьеры автора-исполнителя было положено в 2005 году, когда она подписала контракт с тогда ещё независимым лейблом Big Machine Records. И, за исключением нескольких кавер-версий и двух гостевых участий, впоследствии Свифт написала полностью сама или была соавтором каждой песни, которую она выпустила, а также участвовала в качестве автора песни, выпущенной другими исполнителями. В 2006 году Свифт выпустила свой одноименный дебютный альбом Taylor Swift в 2006 году. Она в одиночку написала три трека для альбома: «Our Song», «Should’ve Said No» и «The Outside». Остальные восемь песен написаны в соавторстве с Лиз Роуз, Робертом Эллисом Орраллом, Брайаном Махером и Анджело Петраглиа. В 2007 году она выпустила свой первый миниальбом (EP) Sounds of the Season: The Taylor Swift Holiday Collection, в который вошли два оригинальных трека, написанных ею самой: «Christmases When You Were Mine» и «Christmas Must Be Something More». Второй миниальбом (EP) Beautiful Eyes Свифт записала в 2008 году и он включает альтернативные варианты песен из её дебютного альбома, а также два новых трека; заглавный трек и «I Heart ?».

Свифт написала большинство своих песен из своего второго альбома, Fearless (2008), в то время как свой дебютный альбом она продвигала на разогреве перед концертами других кантри-исполнителей. Не найдя соавторов, Свифт самостоятельно написала восемь треков своего второго альбома, а остальные были написаны в соавторстве с Лиз Роуз, Хиллари Линдси, Колби Кэйллат и Джоном Ричем. Она также написала две песни, «Today Was a Fairytale» и «Jump Then Fall», для саундтрека Valentine’s Day, и записала кавер на песню «Breathless» группы Better Than Ezra для благотворительного альбома Hope for Haiti Now. Свифт написала все треки для своего альбома Speak Now (2010) без каких-либо соавторов. Этот альбом расширяет рамки кантри-поп стиля её предыдущей работы и затрагивает темы любви, романтики и печали. В конце 2011 года Свифт записала две оригинальные песни — «Safe & Sound», при участии дуэта The Civil Wars, и «Eyes Open» — для саундтрека The Hunger Games.

На своем шестом альбоме Reputation (2017) Свифт была исполнительным продюсером и работала с давними соавторами Антоноффом, Мартином, Шеллбэком, а также с новыми соавторами, такими как Оскар Гёррес и Оскар Холтер, а также Фьючером в качестве соисполнителя на альбоме.

Свифт выпустила свой восьмой студийный альбом Folklore в июле 2020 года; неожиданный релиз включал шестнадцать стандартных треков и один бонус-трек в физическом делюксовом издании. Она сотрудничала с Джеком Антоноффом, Аароном Десснером из The National, Уильямом Бауэри и группой Bon Iver, которая участвовала в записи сингла «Exile». В декабре 2020 года, через пять месяцев после того, как Свифт выпустила Folklore, она неожиданно выпустила свой девятый студийный альбом Evermore, включающий пятнадцать треков и два бонусных трека в физическом делюксовом издании. На Evermore сотрудничала с группами Bon Iver, the National и Haim. В 2021 году Свифт и Haim выпустили сингл «Gasoline» из расширенного издания альбома 2020 года Women in Music Pt. III.

Список 
Список песен представлен в алфавитном порядке, указаны исполнитель (соисполнители), альбом, на котором он был впервые представлен (или это неальбомный сингл), а также автор или авторы песни и год записи.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 
 Тейлор Свифт на imdb.com
 

Свифт, Тейлор